

Steden en gemeenten 
 Braunau (gemeente), een gemeente in Zwitserland.
 Braunau am Inn (stad), een stad in Oostenrijk.
 Braunau am Inn (district), een district in Oostenrijk.
 Braunau (Bad Wildungen), een wijk van Bad Wildungen
 Nueva Braunau, een wijk van Puerto Varas in Chili

Historische namen 
 Braunau in Bohemen, Tsjechisch Broumov (okres Náchod), Tsjechië 
 Braunau (Lwówek Śląski) in de voormalige district Löwenberg in Neder-Silezië, Pools: Brunów (powiat Lwówecki)

Rivieren 
 Braunau (Rivier), een rivier in Beieren
 Braunaubach, een klein riviertje, dat in de rivier Lainsitz voert in Neder-Oostenrijk